Aardrijkskunde
Azevedo, plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Caminha

Personen met de achternaam Azevedo
Filipa Azevedo, Portugees zangeres
José Azevedo, Portugees wielrenner
Valdir Azevedo, Braziliaans componist en muzikant